Ödesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ödesjön, Småland, sjö i Tranås kommun,  (13,2 ha)
Ödesjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (97,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn